Kostov est un patronyme slave, notamment porté par :

 Aleksandar Kostov (1938-2019), joueur de football international bulgare ;
 Dimo Kostov (1947-), lutteur bulgare ;
 Hari Kostov (1959-), homme politique macédonien ;
 Ivan Kostov (1949-), homme politique bulgare, leader du parti Démocrates pour une Bulgarie forte (DSB) ;
 Traïcho Kostov (ou Traïtcho Kostov) (1897-1949), homme politique communiste bulgare, ancien vice-premier ministre, condamné à mort lors des purges staliniennes.